Bubi o Bube, un popolo africano
 lingua bubi, parlata dal popolo omonimo
 Bubi, cittadina dello Zimbabwe
 Distretto di Bubi
 Bubi, nome italiano del personaggio dei fumetti Little Nemo